Мушчел има више значења:

 Мушчел (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Мушчел (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији